Jeremy Bates (American football), American football coach
 Jeremy Bates (bokser), Amerikaans bokser
 Jeremy Bates (tennisser), Brits tennisser
 Jeremy Bates (schrijver), Australisch-Canadees schrijver